Sanda Toma (1934–2022) román színésznő
 Sanda Toma (1956) román evezős
 Sanda Toma (1970) román kajakozó